Heidelberg Township, un township du comté de Berks.
 , un township du comté de Lebanon.
 , un township du comté de Lehigh.
 , un township du comté de York.

Voir aussi 
 Lower Heidelberg Township
 North Heidelberg Township
 South Heidelberg Township

Homonymie de townships